Lowlands peut désigner :
 les Lowlands, région écossaise.
 Lowlands, en forme longue A Camping Flight to Lowlands Paradise, festival de musique néerlandais.